Pierwszy gabinet Billy’ego Hughesa
 Drugi gabinet Billy’ego Hughesa
 Trzeci gabinet Billy’ego Hughesa
 Czwarty gabinet Billy’ego Hughesa
 Piąty gabinet Billy’ego Hughesa